Le tournoi de Milwaukee (Wisconsin, États-Unis) est un tournoi de tennis féminin du circuit professionnel WTA organisé dans la ville de Milwaukee.

Palmarès

Simple

Double

Notes et références

Lien externe 
  Site de la  WTA

Navigation